Даниловић је српско и црногорско презиме. Оно се може односити на:
 Владимир Даниловић Влада (1841—1876), механџија и трговац
 Војислав Даниловић (1910—1981), српски лекар интерниста
 Дамјан Даниловић (рођ. 1985), црногорски ватерполиста
 Зоран Даниловић (рођ. 1964), српски писац
 Калина Даниловић (1900—2013), српска суперстогодишњакиња
 Неђо Даниловић (рођ. 1955), српски официр
 Олга Даниловић (рођ. 2001), српска тенисерка
 Предраг Даниловић (рођ. 1970), бивши југословенски и српски кошаркаш
 Угљеша Даниловић (1913—2003), друштвено-политички радник СФР Југославије
 Мијаило Даниловић (1922—2020), припадник Расинског корпуса Југословенске војске у Отаџбини

Види још 
 Даниловићи, насељено место у Босни и Херцеговини

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена